T-47 puede referirse a:

 T-47, una de las variantes militares de los aviones Cessna Citation; 
 T-47, la designación interna para el prototipo del interceptor Sukhoi Su-11; 
 Clase T-47, la primera clase de destructores construidos por la Marina Nacional Francesa tras la Segunda Guerra Mundial; o
 T-47, vehículo ficticio de combate perteneciente a la Alianza Rebelde especialmente adaptado para combate en terrenos nevados.